F53 peut faire référence à :
 HMS Janus (F53), un destroyer de la Classe Tribal de la Royal Navy.
 Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres